Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2013/14 steht für:

 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2013/14 (Frauen)
 Österreichische Volleyball-Meisterschaft 2013/14 (Männer)